Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a férfi curlingtornát február 9. és 15. között rendezték. A tornán 8 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A 8 részt vevő csapat egyetlen csoportban szerepelt. A csoportban körmérkőzéses formában dőlt el a csoport végeredménye (minden csapat 7 mérkőzést játszott). A csoport első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe, ahol a csoportmérkőzések 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzhetett.

Résztvevők

A csoportkör végeredménye

Csoportkör 
A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

1. forduló 
 február 9., 14:00

2. forduló 
 február 10., 9:00

3. forduló 
 február 10., 19:00

4. forduló 
 február 11., 14:00

5. forduló 
 február 12., 9:00

6. forduló 
 február 12., 19:00

7. forduló 
 február 13., 14:00

Rájátszás 
 február 13., 19:00

 február 14., 9:00

Az Egyesült Államok lett a csoportkör 4. helyezettje.

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 14., 18:00

Bronzmérkőzés 
 február 15., 9:00

Döntő 
 február 15., 17:00

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Női curlingtorna az 1998. évi téli olimpiai játékokon

F1998